est la formule brute de plusieurs isomères.

 acétochlore, numéro CAS 
 alachlore, numéro CAS